Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 je střední škola na Vinohradech v Praze. Ve školním roce 2016/2017 zde studuje zhruba 850 žákyň a žáků.

Studijní obory 
 66-51-H/01 Prodavač – specialista prodeje – denní tříleté studium s výučním listem
 66-51-H/01 Prodavač – specialista prodeje motorových vozidel – denní tříleté studium s výučním listem
 66-51-H/01 Prodavač – specialista prodeje elektrotechnického zboží – denní tříleté studium s výučním listem
 66-53-H/01 Operátor skladování – denní tříleté studium s výučním listem
 64-41-L/51 Podnikání – denní dvouleté (nebo dálkové tříleté) nástavbové studium s maturitním vysvědčením
 66-41-L/01 Obchodník – denní čtyřleté studium s maturitním vysvědčením

Historie 
Budova v Belgické ulici čp. 250 byla vystavěna jako druhá školní budova v rámci tehdejšího samostatného města Královské Vinohrady. Architektem byl Josef Srdínko, vrchní pražský inženýr, a stavitelem byl Antonín Turek, městský inženýr a architekt. Budova slouží svému účelu od roku 1884. V roce 1912 byla zvýšena o jedno patro, jak dokládají letopočty v horní římse stavby. Stavbu sponzorovali na příklad uzenář Antonín Chmel nebo majitel továrny Orion František Maršner. Ve škole byla zřízena a vysvěcena velká kaple, která po krátkou dobu sloužila jako farní vinohradská kaple. Ve školní zahradě byla ovocná školka a zelinářské oddělení. Dnes škola disponuje jídelnou a tělocvičnou.

Odkazy

Literatura 
 Polák, Milan; Slavíková, Jitka: Město Královské Vinohrady; Milpo Media; Praha 2009;  (strana 57)

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky školy

Střední odborné školy v Praze
Střední školy v Praze
Školy na Vinohradech (Praha 2)
Školy založené roku 1884